Spasskoje steht für:
 Spasskoje (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk, Russland
 Spasskoje (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga, Russland
 Spasskoje (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma, Russland
 Spasskoje (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan, Russland
 Spasskoje (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk, Russland
 Spasskoje (Primorje), Dorf in der Region Primorje, Russland
 Spasskoje (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow, Russland
 Spasskoje (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan, Russland
 Spasskoje (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow, Russland
 Spasskoje (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk, Russland
 Spasskoje (Stawropol), Dorf in der Region Stawropol, Russland
 Spasskoje (Tambow), Dorf in der Oblast Tambow, Russland
 Spasskoje (Tatarstan), Dorf in der Republik Tatarstan, Russland

Siehe auch:
 Spasskoje-Lutowinowo
 Spasskaje
 Spaske
 Spasski
 Spassk